«Накануне» — советско-болгарский художественный фильм по одноимённому роману И. С. Тургенева.

Сюжет 

Действие фильма происходит в середине XIX века. Сюжет фильма строится вокруг истории любви Елены Стаховой и болгарского патриота Дмитрия Инсарова, борющегося за освобождение своей родины от турецкого гнёта. Влюблённые преодолевают сопротивление родителей Елены и ждут вестей из Болгарии, надеясь примкнуть к борцам за освобождение, но накануне отъезда Дмитрий умирает от тяжёлой болезни. Елена отправляется в Болгарию с друзьями Инсарова, чтобы продолжать его дело.

В ролях 
 Любомир Кабакчиев — Дмитрий Никанорович Инсаров
 Ирина Милопольская — Елена Николаевна Стахова
 Борис Ливанов — Николай Артемьевич Стахов
 Ольга Андровская — Анна Васильевна Стахова
 Всеволод Сафонов — Андрей Петрович Берсенёв
 Олег Табаков — Павел Яковлевич Шубин
 Михаил Яншин — Увар Иванович
 Эве Киви — Зоя
 Стефан Пейчев — Рендич
 Лариса Гордейчик — гостья

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Владимир Петров, Орлин Василев
 Режиссёр — Владимир Петров
 Оператор — Выло Радев
 Художник — Леван Шенгелия
 Зам. директора картины: Каграманов Сергей

Литература 
 
 
 

Фильмы СССР 1959 года
Фильмы Болгарии 1959 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-драмы СССР
Фильмы-драмы Болгарии
Экранизации произведений Ивана Тургенева